Göran Holm kan avse:

 Göran Holm (läkare)
 Göran Holm (politiker)